YPO steht für:
 Peawanuck Airport (IATA-Code), Flughafen von Peawanuck, Kenora District, Ontario, Kanada

ypo steht für:
 Alo Phola (ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektclusters Phola innerhalb der Lolo-Sprachen, Sprache der Phù Lá in China

Abkürzung